Die Liste der Mannschaftskader der Skakligaen 2014/15 enthält alle Spieler, die in der dänischen Skakligaen 2014/15 mindestens einmal eingesetzt wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der eingesetzten Spieler war nicht beschränkt. Während der Nordre Skakklub mit 9 Spielern auskam, spielten bei Århus Skakklub/Skolerne die meisten Spieler mindestens eine Partie, nämlich 15. Insgesamt kamen 121 Spieler zum Einsatz, von denen 44 alle Wettkämpfe bestritten.

Punktbester Spieler der Saison war Thorbjørn Bromann (Brønshøj Skakforening) mit 8,5 Punkten aus 9 Partien. Anders Helledie (Jetsmark Skakklub) erreichte 7 Punkte aus 9 Partien, je 6,5 Punkte erzielten Rasmus Svane (Skanderborg Skakklub) und Kåre Hove Kristensen (Skakklubben Nordkalotten), wobei Svane 7 Partien spielte, Kristensen 9.
Mit Jan Pedersen (Skanderborg Skakklub), Morten Lund Ligaard, Rune Egede Andersen (beide Brønshøj Skakforening), Per Hansen (Nordre Skakklub), Thomas Svenninggaard (Hillerød Skakklub) und Thomas Christensen (SK 1968 Århus) erreichte sechs Spieler mit je einem Einsatz 100 %.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2014); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2014), ist die Zahl eingeklammert, so handelt es sich um eine nationale Wertung
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2014; DEN = Dänemark, ESP = Spanien, FAI = Färöer, GER = Deutschland, ISL = Island, SWE = Schweden
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Skanderborg Skakklub

Brønshøj Skakforening

Jetsmark Skakklub

Nordre Skakklub

Skakklubben Nordkalotten

Hillerød Skakklub

Århus Skakklub/Skolerne

Skakforeningen ØBRO

SK 1968 Århus

Esbjerg Skakforening

Anmerkungen 
 Die IM-Norm von Jacob Carstensen ergibt sich aus der Zusammenfassung seiner Einsätze für die erste Mannschaft von Brønshøj in der Skaligaen und für die zweite Mannschaft in der 2. Division.

Weblinks 
 Ergebnisse bei der Dansk Skak Union (dänisch)

Einzelnachweise 

Wikipedia:Liste
Skakligaen
Schach 2014
Schach 2015